Anatomia: Timpà (anatomia), òrgan de l'orella mitjana 
 Arquitectura: Timpà (arquitectura), zona triangular o gablet entre una llinda i les arquivoltes